Чемпионат Болгарии по футболу 2015/2016 — 92-й сезон главного футбольного первенства Болгарии. Чемпионский титул защищал клуб «Лудогорец».

Регламент

Общие сведения 
10 клубов-участников сыграли традиционный четырёхкруговой турнир из 36 туров (каждая команда проводит по четыре матча с каждой из остальных команд — два дома и два в гостях).

Команды, набравшие наибольшее количество очков, представляли Болгарию в еврокубках сезона 2016/2017, а команда, занявшая последнее, 10-е место, покинула Группу «А». Клуб, занявший 9-е место будет играл переходный матч за право остаться в Группе «А» с командой, занявшей 2-е место в Группе «Б» 2015/2016.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Болгарии на участие в еврокубках была следующей:

 ОК — обладатель Кубка.
Если в розыгрыше Кубка Болгарии побеждает команда, занявшая одно из первых трёх мест в чемпионате, то в Лиге Европы 2016/2017 будет принимать участие команда, занявшая 4-е место.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}
Примечания
  1: Клубы Локомотив София и ЦСКА не смогли получить профессиональные лицензии Болгарского футбольного союза на сезон 2015/2016 и выбыли из группы А.

В связи с тем, что из группы А выбыли 4 клуба, а вступили два, высший дивизион болгарского футбола сократился до десяти команд.

Клубы, стадионы, тренеры

Турнирная таблица 

16 декабря 2015 года «Литекс» был исключён из чемпионата после того как игроки команды в знак протеста против решений судьи покинули поле в матче против «Левски» 12 декабря. Результаты матчей с участием «Литекса» были аннулированы.

Результаты матчей 

Матчи 1−18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матчи 19-36

Потуровая турнирная таблица

Лидеры

Бомбардиры

Хет-трики

Стыковой матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

 

Чемпионат Болгарии по футболу
Болгария
Спорт в Болгарии в 2015 году
Спорт в Болгарии в 2016 году
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году